Аида Туртурро (, род. 25 сентября 1962) — американская актриса.

Биография 
Аида Туртурро родилась в Бруклине, Нью-Йорк и в начале карьеры сыграла более десятка небольших ролей на большом и малом экранах, прежде чем получила роль Дженис Сопрано в телесериале «Клан Сопрано». В 2001 и 2007 годах она номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале, а также вместе с другими актёрами получила премию Гильдии киноактёров США в 2008 году. После завершения сериала она появилась в таких шоу как «Скорая помощь», «Медиум», «Умерь свой энтузиазм» и «Сестра Джеки». В 2013 году она присоединилась к «Закон и порядок: Специальный корпус», играя второстепенную роль судьи.

Туртурро на протяжении всей жизни страдает от ревматоидного артрита, а в 2001 году ей был поставлен диагноз — диабет второго типа.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце